Franz Dittrich ist der Name folgender Personen:

* Franz Dittrich (Mediziner) (1815–1859), österreichischer Pathologe und Hochschullehrer 
 Franz Dittrich (Theologe) (1839–1915), deutscher katholischer Theologe, Kirchenhistoriker und Hochschullehrer